Дом свиданий — советский художественный фильм 1991 года.
 Дом свиданий — экспериментальный роман Алена Роб-Грийе.
 Дом свиданий — детективный роман Леонида Юзефовича.

См. также 
 Публичный дом